Capilla del Rosario (spanisch: Rosenkranzkapelle) steht für:

zahlreiche Rosenkranzkapellen in spanischsprachigen Ländern, darunter:

 die Capilla del Rosario (Puebla) in der Kirche Santo Domingo von Puebla, Mexiko (galt als 8. Weltwunder)
 die Capilla del Rosario im Convento de Santo Domingo, Murcia, Spanien

sowie für:

 Capilla del Rosario (Catamarca), ein Ort im Departamento Fray Mamerto Esquiú, Provinz Catamarca, Argentinien
 Capilla del Rosario (Mendoza), ein Ort im Departamento Guaymallén, Provinz Mendoza, Argentinien

Siehe auch:
 Rosario
 Rosenkranzkirche
 Rosenkranz